Le Grand Prix moto d'Argentine 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du 7 au  sur l'autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Argentine en 2017
Sport en avril 2017
Argentine